Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Sue Barker 7–6, 7–5.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Dianne Fromholtz (semifinali)
 Rosie Casals (secondo turno)
 Betty Stöve (secondo turno)

 Kerry Reid (secondo turno)
 Assente
 Sue Barker (finale)
 Margaret Court (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1977